Wielcy królowie Irlandii – władcy Irlandii w latach 376-1318
 Angielscy władcy Irlandii – władcy Irlandii od 1171